SRAC steht für:
 Sanjiang Renault Automobile
 Société royale d’astronomie du Canada, den französischen Namen der Royal Astronomical Society of Canada

Abkürzung